Calenda è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Questo cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente campano, è presente prevalentemente nel napoletano e salernitano.

Potrebbe derivare dal vocabolo latino calendae, primo giorno del mese, o da calenda, "ciò che dovrebbe essere chiamato".

In Italia conta circa 206 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani